Palouse – regione degli Stati Uniti d'America
Palouse – fiume del Nord America
Palouse – città degli Stati Uniti d'America